Heiliger Josef der Arbeiter bezeichnet:

 eine Anrufung des hl. Josef von Nazaret, des Zimmermanns und Ziehvaters Jesu
 einen nichtgebotenen Gedenktag der römisch-katholischen Kirche am 1. Mai
 das Patrozinium zahlreicher Kirchen, die dem hl. Josef, dem Arbeiter, geweiht sind, siehe Josef-der-Arbeiter-Kirche